Saint Augustin désigne plusieurs saints et bienheureux chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
Classés ci-dessous par ordre chronologique du décès :
 Augustin de Nicomédie († vers 300), martyr dans cette ville avec ses frères Flavius évêque de Nicomédie, Auguste et deux autres, sous Dioclétien ; fêtés le 7 mai.
 Augustin d'Hippone (°354 - †430) ou Aurelius Augustinus, le plus célèbre, né à Thagaste (actuelle Souk Ahras en Algérie), mort à Hippone (actuelle Annaba), philosophe et théologien ; fêté le 28 août en Occident et le 15 juin en Orient.
 Augustin de Canterbury († 604), moine bénédictin, prieur du monastère de Saint-André du Mont Coelius, premier archevêque de Canterbury ; fêté le 27 mai.

Bienheureux catholiques 
Classés ci-dessous par ordre chronologique du décès :
 Augustin Erlendsson († 1188), évêque de Nidaros, en Norvège, actuellement Trondheim ; fêté le 26 janvier. 
 Augustin Novello († 1309), bienheureux, né Matthieu Termini, ermite de Saint-Augustin à Sienne en Toscane, supérieur général de l'ordre des augustins, béatifié par Clément XIII ; fêté le 19 mai.
 Augustin Kazotic († 1323), bienheureux, dominicain et évêque de Zagreb ; fêté le 3 août.
 Augustin Ota (°1572 - †1622), bienheureux, né à Ojika, îles Goto, Nagasaki, profès religieux jésuite, martyr japonais à Ikinoshima ; fêté le 10 août.
 Augustin-Joseph Desgardin  (°1750 - †1794), ou Frère Elie, bienheureux, religieux cistercien martyr sous la Révolution française ; fêté le 6 juillet.
 Augustin Zhao Rong († 1815), soldat chinois qui accompagnait le prisonnier, Jean Gabriel Taurin Dufresse à Pékin, converti puis martyr ; fêté le 21 mars.
 Augustin Yi Kwang-hon († 1839), avec Agathe Kim A-gi et 7 compagnons  martyrs en Corée ; fêtés le 24 mai.
 Augustin Phan Viet Huy († 1839), avec Nicolas Bui Viet Thé, soldats martyrs au Vietnam, près de Hué en Annam ; fêté le 13 juin.
 Augustin Pak Chong-won († 1840), et ses compagnons martyrs en Corée ; fêtés le 31 janvier.
 Augustin Schoeffler († 1851),  martyr au Tonkin ; fêté le 2 mai.
 Agostino Roscelli (°1818 -  † 1902), prêtre originaire d'Italie, fondateur de la communauté des Sœurs de l'Immaculée ; fêté le 7 mai.

Références